

Astronomia
 9739 Powell – asteroide della fascia principale

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Powell – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Powell – centro abitato della Contea di Mohave, Arizona
 Powell – township della Contea di Marquette, Michigan
 Powell – città della Contea di Delaware, Ohio
 Powell – città della Contea di Navarro, Texas
 Powell – città della Contea di Park, Wyoming

Persone